McCallister ist der Familienname folgender Personen:

 Charles McCallister (1903–1997), US-amerikanischer Schwimmer
 Lon McCallister (1923–2005), US-amerikanischer Schauspieler und Makler